Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Свазиленда. В список включены регионально исчезнувшие виды, а также виды, присутствие которых в стране неопределённое.

Из 119 указанных в таблице видов, 1 находятся под критической угрозой исчезновения, 0 находятся под угрозой исчезновения, 4 являются уязвимыми, 4 находятся в состоянии близкому к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Эсватини
Списки:Эсватини